Евроку́бок:
 Баскетбол
 Еврокубок (c 2008 года, ; или Кубок Европы) — европейский клубный баскетбольный турнир, проходящий под эгидой УЛЕБ.
 Еврокубок () — название баскетбольного турнира Кубок Сапорты в 1997—1998 годах.
 Еврокубок ФИБА — старое название Кубка вызова ФИБА (в 2005—2008 годах).
 Женский Еврокубок () — европейский клубный женский баскетбольный турнир.
 Автогонки
 Еврокубок Формулы-Рено 2.0 — автогоночный турнир.
  — автомобильное соревнование.
  — автомобильное соревнование.
  — автомобильное соревнование.
 Водное поло
  — второй по значимости европейский клубный турнир среди мужских команд после .

Еврокубки 
 Еврокубки — собирательное название международных клубных турниров по различным видам спорта (в частности по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, водному поло, футзалу).
 Футбольные еврокубки — собирательное название международных клубных турниров по футболу, проводимых под эгидой УЕФА.

См. также